MVC kan syfta på

 MVC – en mottagning inom primärvården, se Mödravårdscentral
 MVC – ett arkitekturmönster som används inom systemutveckling, se Model-View-Controller
 MVC – IATA:s kod för flygplatsen i Monroeville, Alabama, se Monroe County Airport
 MVC – den näst högsta militära utmärkelsen i Indien, se Maha Vir Chakra